2 miejscowości w Polsce: 
 Zahajki – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Drelów 
 Zahajki – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wyryki

Zobacz też: Zahajki-Kolonia